Regel steht für:

 Regel (Richtlinie),  in Übereinkunft festgelegt
 Spielregel bei Gesellschaftsspielen, als Kurzform
 Wettkampfregel im Sport, als Kurzform
 umgangssprachlich die Menstruation

Regel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Regel (1845–1908), deutsch-russischer Mediziner, Botaniker, Zentralasienforscher und Archäologe
 Anatoli Robertowitsch Regel (1915–1989), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Constantin Andreas von Regel (1890–1970), russisch-litauischer Botaniker
 Dirk Regel (* 1968), deutscher Fernsehregisseur
 Eduard August von Regel (1815–1892), deutscher Gärtner und Botaniker
 Friedrich Ludwig Andreas Regel (1770–1826), deutscher lutherischer Theologe und Lehrer
 Friedrich Wilhelm Regel (1811–1877), deutscher Jurist und Politiker
 Fritz Regel (1853–1915), deutscher Geograph
 Günther Regel (* 1926), deutscher Kunstpädagoge
 Jordi Regel, heute Jordi Truxa (* 1973), deutscher Münzgestalter und Produktdesigner
 Renate Regel (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Robert Eduardowitsch Regel (1867–1920), russischer Botaniker
 Susanne Regel (* 1974), deutsche Oboistin
 Wadim Robertowitsch Regel (1917–2004), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Regel (1857–1932), russischer Byzantinist

Siehe auch:

 Regularien (Gesamtheit von Regeln)
 Reggel (Valérie Reggel)
 Regl (Begriffsklärung)